Гранха Сан Рафаел има више значења:

 Гранха Сан Рафаел (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Рафаел, Ла Калма (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Рафаел, Константино Родригез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Рафаел (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику